When Autumn Storms Come fue el primer EP que lanzó la banda de Suecia Naglfar el 2 de marzo de 1998

Lista de canciones 

 "When Autumn Storms Come" – 6:17
 "The Brimstone Gate" – 5:18

Álbumes de Naglfar
EP de 1998
Álbumes en inglés
Álbumes de black metal